Нуево Дуранго има више значења:

 Нуево Дуранго (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Дуранго (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Дуранго (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику